Боярки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Боярки — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Боярки — деревня в Юрьянском районе Кировской области.